Cat Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Lakes (Idaho)
 Cat Lakes (Oregon)
 Cat Lakes (Washington)

Siehe auch:
 Cat Lake